Io, IO, I/O:

 Io — скриптовый, чистo объектно-ориентированный язык программирования.
 IO — альбом группы Project Pitchfork.
 Io — научное название рода растений семейства Астровые.
 .io — национальный домен верхнего уровня для Британских территорий в Индийском океане.
 IO — код Британской территории в Индийском океане по стандартам ISO 3166-1 alpha-2 и DAFIF 0413 / DIA 65-18 / FIPS PUB 10-4.
 io — код ISO 639-1 для искусственного языка Идо.
 I/O (Input/Output) — ввод-вывод.

См. также 
 Ио (значения)